«Тебе — атакующий класс!» — советский рисованный мультипликационный фильм-плакат, созданный в 1977 году на студии «Экран», по мотивам произведений В. В. Маяковского.

Название фильма образовано из строчек из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:

Сам фильм представляет собой рисованный видеоряд, гармонично подкреплённый звукорядом, образованным из различного декламирования стихов В. В. Маяковского.

Создатели 
 Автор сценария — Борис Ларин
 Режиссёры — Кирилл Малянтович, Сергей Евлахишвили
 Художник-постановщик — Виталий Песков
 Оператор-постановщик — Эрнст Гаман
 Композитор — Эдисон Денисов
 Звукооператор — Ц. Рискинд
 Стихи читает — Леонид Филатов

См. также 
 Рисованная мультипликация
 Владимир Владимирович Маяковский
 «Я вам расскажу о времени и о себе»

Ссылки 
 «Тебе — атакующий класс!» в базе Аниматор. Ру
 «Тебе — атакующий класс!» в базе Гостелерадиофонда
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы ТО «Экран»
Экранизации произведений Владимира Маяковского
Фильмы Сергея Евлахишвили
Рисованные мультфильмы СССР 1977 года